Killesberg (trein) - internationale trein tussen Zwitserland en Duitsland
 Killesberg (wijk) - deel van Stuttgart, Duitsland
 Killesbergpark - park bij bovenstaande wijk
 Killesbergtoren - uitzichttoren in bovenstaand park

 The Killesberg Tapes - album van Pink Floyd